Audun est un nom propre scandinave et français qui peut faire référence à :

Prénom 
Audun est un prénom masculin norvégien. Auðun ou Auðunn est un prénom masculin islandais. Ils sont notamment portés par :
  (1947-), fonctionnaire et homme politique norvégien ;
 Audun Boysen (1929-2000), coureur de demi-fond norvégien ;
  (1953-), skieur de fond américain d'origine norvégienne ;
 Audun Fløtten (1990-), coureur cycliste norvégien ;
 Audun Grønvold (1976-), skieur freestyle norvégien ;
 Auðun Helgason (1974-), footballeur islandais ;
  (1920-1998), illustrateur norvégien ;
  (1240-1302), noble, homme politique et homme de loi norvégien ;
 Auðunn illskælda scalde (poète) norvégien du  ;
  (1961), batteur et percussionniste de jazz norvégien ;
 Audun Lysbakken (1977-), homme politique norvégien ;
  (1951-), acteur norvégien ;
  (1892-1975), rédacteur en chef et romancier norvégien ;
 Audun Sjøstrandl (1950-), journaliste et écrivain norvégien, auteur de romans policiers ;
  (1945-), homme politique norvégien ;
  (1983-), coureur d'orientation norvégien ;
 , acteur norvégien.

Toponyme 

 Audun-le-Roman, commune française du département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est ;
 Audun-le-Tiche, commune française du département de la Moselle en région Grand Est.

Prénom norvégien